Antonio Di Donna – vescovo cattolico italiano
 Francesco Di Donna – pallanuotista italiano
 Giuseppe Di Donna – vescovo cattolico italiano
 Maria Di Donna, nota come Meg – cantautrice e produttrice discografica italiana
 Roberto Di Donna – tiratore a segno italiano